Суперкубок Бельгії з футболу 2002 — 23-й розіграш турніру. Гра відбулася 3 серпня 2002 року між чемпіоном Бельгії клубом «Генк» та володарем кубка Бельгії «Брюгге».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2002
Бельгія
2002 у бельгійському спорті